Alberto Samonà (1932-1993) – architetto italiano
Alberto Samonà (1972) – saggista e politico italiano